LEED steht als Abkürzung für:

 Leadership in Energy and Environmental Design, ein Klassifizierungssystem für energiesparendes Bauen
 Low-Energy Electron Diffraction, eine spektroskopische Untersuchungsmethode

Siehe auch:
 Lead
 LED (Begriffsklärung)
 Leet

Abkürzung